Bahnhof Zwingenberg bezeichnet:

 Bahnhof Zwingenberg (Baden), den Bahnhof von Zwingenberg im Neckar-Odenwald-Kreis
 Bahnhof Zwingenberg (Bergstraße), den Bahnhof von Zwingenberg im Kreis Bergstraße